Вомитоксин, также дезоксиниваленол (сокр. ДОН) — органическое вещество, трихотеценовый микотоксин, вторичный метаболит, продуцируемый несколькими видами микромицетами — микроскопическими плесневыми грибами рода Fusarium (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum). Является контаминантом. Высокотоксичен. Вызывает сильнейшее отравление, сопровождаемое рвотой ( от  — рвота) и расстройствами ЖКТ, а также приводит к микотоксикозу — алиментарно-токсической алейкии («септическая ангина»). Обладает иммунодепрессивным эффектом.

Биосинтез

Примечания 

Микотоксины
Токсикология
Ядовитые вещества